Gabelmann steht für:

 Gabelmann, Brunnen in Bamberg

Gabelmann ist der Familienname folgender Personen:
 Hanns Gabelmann (1936–1996), deutscher Klassischer Archäologe
 Hugo Gabelmann (1867–1930), deutscher Bergbaumanager
 Sylvia Gabelmann (* 1958), deutsche Politikerin (Die Linke), MdB